Le ruban jaune peut faire référence à des causes très diverses.

Usage international 
Le ruban jaune est un symbole de la lutte contre l'endométriose ainsi que les cancers des os.

Usages par pays

Australie 
En Australie, pays de l'initiative puis dans plusieurs pays, Belgique, France, Mexique..., le ruban jaune est associé à la libération de Julian Assange.
C'est Christine Assange, sa mère qui a proposé d'accrocher des rubans jaunes à des arbres ou des poteaux pour appeler à sa libération. Julian Assange est un journaliste australien, cofondateur de WikiLeaks. Il est actuellement incarcéré à la prison de Belmarsh à Londres dans l'attente d'une décision concernant son extradition demandée par les Etats-Unis qui l'accusent d'espionnage parce que son travail de journaliste lui a permis de révéler des crimes de guerre commis en Afghanistan et en Irak.
A la prison de Belmarsh, en tant que prisonnier, il porte un brassard jaune notamment décrit par le journaliste John Pilger. C'est ce qui est à l'initiative de cette campagne d'accrochage de rubans jaunes.

Belgique 
En Belgique, dans la ville de Tournai, le ruban jaune est devenu le symbole du long et courageux combat de Fanny Allard à la suite d'un violent accident de voiture, alors qu'elle traversait la route. Fanny finalement est décédée le , près de neuf mois après son accident.

Canada 

Une opération gérée par Transport Canada le  pour le reroutage des vols internationaux sur ses aéroports après la fermeture de l'espace aérien américain.

Catalogne 
Le ruban jaune est un symbole en défense de la liberté des prisonniers politiques et des exilés en Catalogne depuis le référendum d'indépendance et des emprisonnements de politiciens et activistes catalans et espagnols à partir de l'année 2017.

Corée du Sud
En Corée du Sud, le ruban jaune est utilisé pour la commémoration des victimes du  à Gwangju (mouvement pour la démocratie).

Le ruban jaune est aussi devenu un signe de deuil à la suite du naufrage du navire Sewol le . Le naufrage a causé la mort de plus de 300 personnes et une dizaine de disparus sur les 476 passagers, majoritairement des lycéens qui étaient en sortie scolaire.

États-Unis 
Aux États-Unis, il est principalement associé à ceux qui attendent le retour d'un être cher ou de soldats en guerre à l'étranger. Ce symbole a été repris dans certains autres pays occidentaux.

France 
Morbihan
En France, depuis , dans les îles du Morbihan (56) en Bretagne sud, pour les insulaires, leurs enfants ou proches, les résidents secondaires, touristes et vacanciers de Belle-Île-en-Mer, Groix, Houat et Hoëdic, le ruban jaune est le symbole de l'indignation et de la lutte citoyenne pour la défense de l'avenir des îles du Morbihan. En effet, le conseil général du Morbihan sous la présidence de M. François Goulard, envisage un programme de développement logistique des 4 îles jugé contre-productif par ses opposants : "La vie quotidienne de milliers de personnes risque d’être affectée, voire remise en cause par ce prochain choix, bien au-delà de la simple question tarifaire des liaisons maritimes avec le continent".  Ces dernières sont exploitées actuellement par la Compagnie Océane, filiale de Veolia Transdev. Le conseil général du Morbihan met à disposition ses six navires (Vindilis, Bangor, Saint-Tudy, Île de Groix, Acadie, Dravanteg). Trois navires sont en propriété (Kerdonis, Enez Edig, Melvan). Malgré la mise à disposition de navires, la Compagnie Océane n'a connu aucun exercice bénéficiaire depuis 2008, alors que la précédente exploitation par la Société morbihannaise de navigation avait clôturé son dernier exercice par un résultat excédentaire. Cette situation doit être rapprochée de celle de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) qui est au bord du dépôt de bilan. Les deux principaux actionnaires de cette dernière compagnie sont également la société de transports publics Veolia Transdev (66 % du capital) et l'État français (25 %). Les notions de service public, de spécificité insulaire et de continuité territoriale dans les îles du Morbihan sont aussi mises à mal dans ce contexte tendu.

Cyclisme

Distinction créée en 1936 par Henri Desgrange pour honorer les coureurs les plus rapides sur les courses dont les distances sont supérieures à .

Japon 
Au Japon, depuis l'accident nucléaire de Fukushima de , le ruban jaune est devenu un signe d'opposition à la production d'électricité à base d'énergie nucléaire.

Ukraine 

En Ukraine, le Ruban jaune est un mouvement de résistance opérant dans les territoires occupés de l'Ukraine, créé en avril 2022 après l'invasion militaire russe.

Références

Voir aussi

Articles connexes  
 Ruban de sensibilisation 
 Ruban doré 

Symbole